Amerikai Egyesült Államok
 Tyler (Florida)
 Tyler (Kalifornia)
 Tyler (Minnesota)
 Tyler (Missouri)
 Tyler (Nyugat-Virginia)
 Tyler (Texas)
 Tyler (Washington)